Sergey Viktorovich Parshivlyuk - em russo, Сергей Викторович Паршивлюк (Moscou, 18 de março de 1989) é um futebolista russo. Seu time é o  Rostov.

Carreira

Spartak Moscou 
Parshivlyuk se profissionalizou no Spartak Moscow, em 2007 atuando até 2015.

Anzhi  
Parshivlyuk se transferiu para o FC Anzhi Makhachkala, em 2016, atuando uma temporada no clube.

FC Rostov 
Em 2017, assinou com o FC Rostov;

Ligações externas 
 Perfil em Ogol

Parshivlyuk
Parshivlyuk